Тэура:
 Старые Тэуры — село в Сынжерейском районе Республики Молдова.
 Новые Тэуры — село в Сынжерейском районе Республики Молдова.